Војвођанска фудбалска лига Север је једна од укупно једанаест зонских лига у фудбалу. Зонске лиге су четврти ниво лигашких фудбалских такмичења у Србији. Лига је први пут формирана у сезони 1998/99. и трајала је наредне четири такмичарске године (до лета 2002. године) када ће је заменити новооформирано такмичење четвртог степена - јединствена Прва војвођанска лига. Ни она се дуго није одржала, након само две сезоне долази до реорганизације фудбала у војводини и поновног враћања на три Војвођанске лиге "север", "исток" и "југ". Од лета 2008. године четврти степен војвођанског фудбала се дели на две лиге "запад" и "исток" да би се лета 2014. године вратио систем од три лиге четвртог степена, овога пута под новим именима: "Бачка лига", "Банатска лига" и "Новосадско-сремска лига". 

Пред почетак сезоне 2016/17. Бачка зона добила је садашње име Војвођанска фудбалска лига Север. Виши степен такмичења је Српска лига Војводина, а нижи су ПФЛ Сомбор и ПФЛ Суботица. Првак лиге иде директно у Српску лигу Војводина.

Лига је из године у годину мењала бројеве чланова па је тако некад имала 18, 16 а понекад и 15 чланова. У сезони 1998/99 после 17 кола, на пролеће, првенство је прекинута због НАТО бомбардовања а 2019/20 такође после 17 кола, првенство је прекинуто због пандемије Корона вируса. Занимљиво да су се тада, поред тренутно првопласиране екипе на табели Слоге, у Српску лигу Војводина пласирали и другопласирани ОФК Стари Град из Бачке Паланке, као и четвртопласирана екипе Тисе из Адорјана (?!).

Почетком 2018. године пред почетак пролећног дела сезоне ФК Потисје из Кањиже иступа из лиге и сви резултати са њим се поништавају.

Победници свих првенстава

Укупна табела лиге 1998-2008, 2016-2018. 
''Стање након сезоне 2017/18. Клубови који се такмиче у сезони Војвођанској лиги група Север 2018/19 су подебљани.

Клубови у сезони 2020/21.

Спољашње везе 
 Војвођанска лига "Север"
 Званични веб-сајт
 Резултати и табеле „ВФЛ Север”

 
Војвођанска лига Север